Dávid Vojvoda – cestista ungherese
 Juan Pablo Vojvoda – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Mërgim Vojvoda – calciatore kosovaro